Вільям Гарбатт (англ. William Garbutt, * 9 січня 1883, Хейзел Гроув — † 24 лютого 1964, Ворік) — англійський футболіст.
 Люк Гарбатт (англ. Luke Garbutt, * 21 травня 1993, Гаррогейт) — англійський футболіст.